

Biografia 
Ha vinto il Leone d'Argento - Premio speciale per la regia alla 50ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia con Pari e patta (Kosh ba kosh).

Nel 1999 ha diretto Luna Papa.

Filmografia

Regista 
 Bratan (1991)
 Pari e patta (Kosh ba kosh) (1993)
 Luna Papa (1999)
 Shik - il vestito (2003)
 Tanker 'Tango' (2006)
 Waiting for the Sea (V ozhidanii morya) (2012)
 Getery mayora Sokolova - serie TV (2014)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Leone d'argento alla regia